De Jerdons spreeuw (Acridotheres burmannicus; synoniem: Sturnus burmannicus) is een vogelsoort uit de familie Sturnidae.

Verspreiding en leefgebied 
Deze soort komt voor Cambodja, China, Laos, Maleisië, Myanmar, Thailand en Vietnam en telt twee ondersoorten:
 A. b. burmannicus: Myanmar en zuidwestelijk China.
 A. b. leucocephalus: van Thailand tot Vietnam.

Spreeuwachtigen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Oriëntaals gebied